Вопросы Милинды (пали: Милиндапаньха (Milinda Pañha) — буддийский текст, созданный около 100 года до н. э. Входит в раздел Кхуддака-никая бирманского палийского канона.

Этот неканонический текст, содержащий, однако, громадное количество ссылок на канон — являющийся по сути комментарием к палийскому канону, не включен в тайский и сингальский канон, но печатается вместе с каноническими книгами в Бирме (Мьянме). За исключением первой книги, которая представляет собой экспозицию ко всему тексту, памятник создан в виде бесед между индо-греческим царём Милиндой (Менандром I) и буддийским монахом Нагасеной. «Милиндапаньха» дошла до нас в двух версиях — палийской и гораздо более краткой китайской, которая соответствует двум первым книгам палийского текста.

Текст упоминает немало исторических персонажей, имеет большое значение для развития буддизма. Историчность персонажей книги делают вероятным предположение о реальности встречи, а древнейшие части текста, возможно, свидетельствуют о греко-индийском культурном контакте. Скорее всего, оригинал был написан не на пали, а на гибридном санскрите.

Впервые палийский текст был опубликован в 1880 году В. Тренкнером. В его основу легли три цейлонских и один сиамский источник. В 1890—94 гг. был издан почти полный перевод на английский язык, а затем О. Шрадером осуществлён частичный перевод на немецкий язык. Существует ряд гораздо более поздних переводов «Вопросов Милинды» на другие европейские языки, а также на японский. На русском языке «Вопросы Милинды» изданы в 1989 году в переводе А. В. Парибка в рамках серии «Bibliotheca Buddhica».

Структура книги 
 Книга первая. Внешнее повествование
 Книга вторая. Вопросы о свойствах
 Вопросы-рогатины
 Вопрос о выводе
 О пользе чистых обетов
 Сравнения
По жанру первая книга квалифицируется как авадана, а вторая напоминает сутры. Остальные книги написаны позднее, в них отсутствует греческое влияние. Стиль третьей книги, которую неоднократно цитируют палийские комментаторы Канона. характеризуется изысканностью. По стилистике её можно датировать первыми веками нашей эры. Жанр можно назвать апологетически-герменевтическими беседами. Последние книги были созданы ещё позднее и не столь значимы. Четвёртая книга интересна в основном с художественной точки зрения и не имеет оригинального содержания. Пятая и шестая книги созданы на Шри-Ланке на языке пали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Questions of King Milinda, translated by Thomas William Rhys Davids]
 The Debate of King Milinda, Abridged Edition. Bhikku Pesala.]

Палийский канон
Буддийская литература